Вахид Зимоњић (14. јула 2000) српски је фудбалер који тренутно наступа за Нови Пазар.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 2000.
Спортисти из Новог Пазара
Српски фудбалери
Фудбалери Новог Пазара
Фудбалери Јошанице
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Одбрамбени играчи у фудбалу